Митишково — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области России. Входит в состав Ушаковского сельского поселения.
Население — 69 жителей (2007 год).
 
Расположена в центральной части области в 30 км к юго-востоку от Дорогобужа, в 21 км восточнее автодороги  Сафоново — Рославль, на берегу реки Угра. В 16 км южнее от деревни находится железнодорожная станция Коробец на линии Смоленск-Сухиничи.

История 
Дер. Митишково фактически вплотную граничит с дер. Мархоткино, о которой, в отличие от первой, встречаются достаточно частые упоминания в литературе. Такая ситуация объясняется очевидными обстоятельствами: Мархоткино — деревня «барская» (до революции в ней находилась усадьба), Митишково — крестьянская. Примечательно, что и после революции статус поселений различался: в Мархоткино был организован колхоз, в Митишково — совхоз. Однако, учитывая столь тесное соседство, следует признать, что история этих поселений неразрывно связана.

Митишково и Мархоткино расположены на берегу реки Угра.

В древности по Угре проходил торговый путь, соединявший бассейны Волги и Днепра (один из путей «из варяг в греки»). В прошлом река использовалась для сплава леса.
 
Мархоткино упоминается в письменных источниках с 1621 г. Владельцы: Исленьевы, Дубинские, Каминские, Цыклеры, Шереметевы, Шепелевы, Хлюстины, Базилевские

Имение дворянина А. С. Шепелева с центром в с. Исленьево (в настоящее время — дер. Следнево), как предполагается, в начале XIX в. было продано Антону Семеновичу Хлюстину (1732—1809). Новый помещик был секунд-майором, купцом и известным благотворителем. В конце жизни пожалован дипломом «на потомственное дворянское достоинство».

В 1818 г. при его сыне, Михаиле Антоновиче Хлюстине, Мархоткино приобретает статус села с устройством каменного однопрестольного храма арх. Михаила.

По воспоминаниям старожилов, фактически храм находился на территории деревни Митишково, однако относился к обоим поселениям.

Изображение храма на старинной фотографии доступно по ссылке. Здание напоминает работы Матвея Фёдоровича Казакова (1733 (1738?) — 1812), принимавшего участие в проектировании одной из Дорогобужских усадьб (имение Барышниковых в с. Алексино). Однако, считается, что храм арх. Михаила построен после смерти архитектора. Кроме того, «авторство Казакова в отношении многих палладианских построек, особенно … за пределами Москвы, … крайне спорно».

По состоянию на 1897 г. прихожанами храма являлись жители 11 сел, из них: 1230 лиц мужского пола и 1208 — женского; богослужения проводились священником, дьяконом и псаломщиком.

Престольным праздником в Митишково был Покров Пресвятой Богородицы (14 октября).

Во второй половине XIX в. усадьбой владели Базилевские: Иван Федерович (1791—1876) — золотопромышленник и откупщик, действительный статский советник, крупный землевладелец и меценат, а затем его сын Федор Иванович (1834=?).

В конце XIX в. в Мархоткине было открыто двухклассное министерское училище, а также церковно-приходская школа (1894 г.). В Справочнике «Россия полное географическое описание нашего отечества. Настольная и дорожная книга для русских людей» (СПб., 1905 г.) отмечается: «в 5 верстах севернее (селения Сос — прим. сост.) его при селе Мархоткино на реке Угре имеется большая водяная мельница Ерина; в Мархоткине есть министерская школа со специальным преподаванием пчеловодства».

В начале XX в. мархоткинская усадьба находилась в собственности смоленского купца Н. В. Черно-Шварца, «крупного предпринимателя, организовавшего здесь преуспевающую экономию, в которой велось шестипольное земледелие, работали сыроварня и крахмальный завод»

В настоящее время здания усадьбы и храма утрачены. Храм был закрыт в 1930, но был взорван и разобран на кирпичи уже в после войны, в 1950-е гг. После взрыва в его подвалах был устроен склад сыроваренного завода.

Водные коммуникации, построенные Черно-Шварцем, постепенно пришли в упадок. Сохранились пруды, расположенные параллельно р. Угре.

Во время Великой Отечественной войны

В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 г..

31 августа 1943 г. Москва салютовала доблестным войскам, одержавшим победу под Ельней, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырёх орудий. Как сообщало Совинформбюро: "На днях войска Западного фронта перешли в наступление на Смоленском направлении и, прорвав сильно укреплённую оборону противника протяжением по фронту более 50 километров, продвинулись вперёд от 15 до 30 километров. Вчера, 30 августа, наши войска овладели важным опорным пунктом обороны Смоленского направления — городом Ельня. Нашими войсками за 4 дня боёв занято свыше 170 населённых пунктов, в том числе железнодорожные станции Теренино, Коробец, Жегловка, Калошино, Дорогобуж (Северный), укреплённые пункты Белый Холм, Митишкино, Юшково, Бывалки, Пловец, Жабье, Каменец, Кошелево, Вараксина, Порубань, Уварова и районный центр Сафоново.

Обратим внимание: название населенного пункта указано с ошибкой (не «Митишково», а «Митишкино»), как на немецких картах того времени. Данная ошибка, к сожалению, неоднократно повторяется и в послевоенных источниках.

Женский костюм

В начале XX в. женский костюм дер. Митишково состоял из следующих элементов:

1) саян (юбка), шерстяной, полосатый с чёрной плисовой каймой снизу (полосы ярких цветов, широкие; плисовая кайма была двойной: вначале узкая, потом на некотором расстоянии широкая);

2) рубаха, с пышными рукавами, белая, расшитая на груди и на плечах (заправлялась в юбку);

3) безрукавка, плисовая, по фигуре, ниже талии присборена (безрукавки были синие, зеленые или красные; ткани разных цветов стоили по-разному, поэтому по цвету можно было определить достаток);

4) чепчик (маленькая шапочка), украшенный широкой лентой с бисером;

5) платок, шелковый (платки разных цветов носили поверх чепчика, обвязанные так, что оставалась видна только лента с бисером).

По описанию костюм похож на комплекс с андараком, который бытовал очень ограниченно на территории расселения «однодворцев» — потомков «служилых людей», переселившихся на Русь из Великого княжества Литовского.

Примечания 

Населённые пункты Дорогобужского района